Rossie ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Rossie (Iowa)
 Rossie (New York)

in Schottland:
 Rossie (Angus)
 Rossie (Perth and Kinross)

Rossié ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Rossié (* 1958), deutscher Sachbuchautor, Redner und Sprechcoach